Илия Балтов може да се отнася за:

 Илия Балтов (1876 – 1928), български революционер от Прилеп, деец на ВМОРО.
 Илия Балтов (1877 – 1934), български революционер от Битоля, деец на ВМОК;